Siemonn ist der Name folgender Personen:

 George Siemonn (1874–1952), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Mabel Garrison Siemonn (1886–1963), US-amerikanische Sängerin, siehe Mabel Garrison